Armiño puede referirse a:

 Armiño (animal), el nombre vulgar de la especie Nutrias, animal mamífero de la familia de las nutrias
 La piel y pelo de ese animal, muy apreciados en peletería.
 Armiño heráldico, forro heráldico, alusivo al uso de esa piel por los monarcas.

No debe confundirse con Arminio.